Ел Такуаче има више значења:

 Ел Такуаче (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Такуаче (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику